Ancher Anchersen er navnet på flere personer:

 Ancher Anchersen (biskop) (1644-1701) – biskop i Ribe
 Ancher Anchersen (læge) (1702-1760) – dansk læge